Seznam županov občin v Sloveniji z mandatom od 2006 od 2010.

Zunanje povezave 

 http://archive.is/20121224192134/volitve.gov.si/lv2006/rezultati/zupani.html

2006-2010